III зимние Всемирные военные игры прошли в Сочи, с 23 по 27 февраля 2017 года. Это первое спортивное мероприятие подобного рода в России.

Выборы и объекты 

Сочи был выбран в качестве столицы III зимних игр военнослужащих в 2015 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта в Кувейте.

Всемирные игры прошли на спортивных объектах, созданных для Зимних Олимпийских игр 2014 года.

Спортивные сооружения Третьих зимних всемирных игр военнослужащих расположены в двух кластерах:
 Прибрежный кластер, или Олимпийский парк. Олимпийский парк Сочи расположен на побережье Чёрного моря в Имеретинской низменности. Строительство некоторых объектов Олимпийского парка завершилось в конце 2012 года, чтобы в 2013 году провести тестовые соревнования, другие же объекты завершили в 2013—2014 годах.
 Горный кластер, или Красная Поляна

Спортивные объекты, на которых проходили события Третьих зимних всемирных игр военнослужащих:

Расписание соревнований

Страны-участницы 
В Играх приняли участие спортсмены из 25 стран.

Результаты соревнований

Биатлон

Горнолыжный спорт

Лыжные гонки

Шорт-трек

Скалолазание

Ориентирование на лыжах

Ски-альпинизм

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Февраль 2017 года
2017
Международные спортивные соревнования в Сочи
Спорт в России в 2017 году
2017 год в Краснодарском крае